Saião pode referir-se a:
 Aeonium arboreum, espécie da família Crassulaceae
 Plantas do género Kalanchoe